Ежен Корроді (італ. Eugen Corrodi, 2 липня 1922, Тічино — 7 вересня 1975) — швейцарський футболіст, що грав на позиції воротаря за клуби «Грассгоппер».
 Йоганн Ойген Корроді (нім. Johann Eugen Corrodi; 18 серпня 1897, Гаузен-ам-Альбіс — 19 лютого 1980, Базель) — швейцарський офіцер.